Mestor (griech. Μήστωρ) ist der Name folgender Personen:

 Mestor (Sohn des Perseus), Gemahl der Lysidike, Vater der Hippothoe
 Mestor (Sohn des Pterelaos), Ururenkel des Perseussohns Mestor
 Mestor (Sohn des Priamos), von Achilleus getötet
 Mestor (Sohn des Ajax), gemeinsam mit Agamemnon getötet
 Mestor (Sohn des Poseidon), Sohn des Poseidon mit Kleito